Cheng-šan může být

 Cheng-šan (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Ťi-si v provincii Chej-lung-ťiang;
 Cheng-šan (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Cheng-jang v provincii Chu-nan;
 Cheng-šan (Šen-si) – městský obvod v městské prefektuře Jü-lin v provincii Šen-si.

Externí odkazy